Групповая гонка среди юниоров на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 4 августа 2017 года.  Дистанция составила 120,6 км. Для участия в гонке были заявлены 152 спортсмена, стартовали - 151, из которых финишировало 117 участников.

Титул чемпиона Европы  завоевал итальянский велогонщик  Микеле Гаццоли, показавший время 2ч 41'22". На втором месте норвежец Сорен Варенсколд, на третьем -  велогонщик из Германии Никлас Маркл, показавшие одинаковое время с победителем.

Результаты

Ссылки 
 Гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat • Firstcycling